kapor, gyógy- és fűszernövény
 Kapor, település Romániában, Kolozs megyében